La Coppa dei Campioni 1961-1962 fu la settima edizione del massimo torneo continentale di calcio.

Avvenimenti 
Giunta al suo terzo triennio di vita, la formula della manifestazione rimase inalterata, con la partecipazione di ventotto squadre campioni nazionali in carica più lo , invitato a rappresentare il Portogallo in quanto i campioni lusitani del  erano già qualificati come detentori del trofeo; quest'edizione fu l'ultima che vide l'applicazione di tale regola.

Per la prima volta il parco dei partecipanti accolse inoltre un rappresentante di Malta, l'; la piccola nazione mediterranea si era infatti da pochi anni affialiata a FIFA e UEFA sebbene, all'epoca, fosse ancora un'isola sì autonoma ma non ancora indipendente dal Regno Unito.

L'esito della competizione vide il  ritornare in finale dopo un solo anno di esilio, ma perdendo contro i lusitani che si aggiudicarono così il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Copenaghen il 4 luglio 1961 e basato su criteri geografici.
 come detentore:   ;
 per l'Europa Settentrionale: FC Haka  ;
 per l'Europa Meridionale: Fenerbahçe  .

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Fonte.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1962
 Coppa delle Coppe 1961-1962
 Coppa delle Fiere 1961-1962

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Edizioni della Coppa dei Campioni